Il doppio del torneo di tennis Bank Austria Tennis Trophy 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Petr Pála e Pavel Vízner che hanno battuto in finale Julian Knowle e Jürgen Melzer 6-4, 3-6, [12-10]

Teste di serie 

 Jonathan Erlich /  Andy Ram (semifinali)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)

 Julian Knowle /  Jürgen Melzer (finale)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 2006